Le terme pion peut désigner :

Jeux 
 pion, une pièce du jeu d'échecs.
 pion, pièce d'un jeu de société ; le pion représente parfois une personne ou un groupe de personnes (meeple).
 Pion d'or, prix du magazine Jeux et Stratégie récompensant les jeux non édités.

Sciences et techniques 
 pion, une particule de la famille des mésons.
 En construction mécanique, un pion sert à la mise en position et au maintien d'une pièce par rapport à une autre.

Toponyme 
 Pion, un village français de l'Allier.

Patronyme 

David Pion (1974-) est un acteur belge.
Guy Pion (1949-) est un comédien belge.
Karine Pion (1983- ) est une choriste de l'émission Belle et Bum.

Autres 
 pion, la pione ou la pionne, surveillant d'externat ou assistant d'éducation en langage familier.
 le pion ou la pione, une cacophonie de peon, ouvrier agricole ou ouvrier non spécialisé